Lagarde může být:

příjmení osob
 Claude François Chauveau-Lagarde (1756–1841) – francouzský advokát
 Christine Lagarde (přechýleně Lagardeová) (*1956) –  francouzská politička
 Pascal Martinot-Lagarde (*1991) – francouzský atlet
 Paul de Lagarde (1827–1891) – německý biblista a orientalista

obec ve Francii
 Lagarde (Ariège) – obec v departementu Ariège
 Lagarde (Haute-Garonne) – obec v departementu Haute-Garonne
 Lagarde (Gers) – obec v departementu Gers
 Lagarde (Moselle) – obec v departementu Moselle
 Lagarde (Hautes-Pyrénées) – obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Lagarde-d'Apt – obec v departementu Vaucluse
 Lagarde-Enval – obec v departementu Corrèze
 Lagarde-Hachan – obec v departementu Gers
 Lagarde-Paréol – obec v departementu Vaucluse
 Lagarde-sur-le-Né – obec v departementu Charente